Первый дивизион 1951/1952 — 49-й сезон чемпионата Бельгии по футболу. Он начался 2 сентября 1951 года и закончился 11 мая 1952 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Бельгии на rsssf.com

1951/1952
Бельгия
Бельгия
1951 год в Бельгии
Спорт в Бельгии в 1952 году